D48 oder D 48 steht für:
 HMAS Sydney (D48), Leichter Kreuzer der Royal Australian Navy während des Zweiten Weltkriegs
 HMS Campania (D48), Geleitflugzeugträger der britischen Royal Navy, siehe Campania (Schiff)
 Thüringisch-Fränkisches Mittelgebirge, naturräumliche Haupteinheitengruppe Deutschlands
 Dálnice 48, Autobahn in Tschechien

D-48 steht für:
 85-mm-Panzerabwehrkanone D-48, sowjetische Panzerabwehrkanone

D48